Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2003 – 4. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 17 do 25 maja 2003 roku w Szwajcarii.  Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii, która pokonała Norwegowie. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Szwajcarii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2002

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2003

Mistrzostwa świata w unihokeju
2003 w unihokeju
2003 w Szwajcarii
Unihokej w Szwajcarii